Аберди́н-Си́ти (, ) — один из 32 округов Шотландии. Включает город Абердин и прилегающие территории. Граничит с округом Абердиншир.

Примечания